Roberto Mancini (1958) – filosofo italiano
 Roberto Mancini (1961-2014) – poliziotto italiano
 Roberto Mancini (1964) – ex calciatore ed allenatore italiano